Sjællandsserien 2020-21, den femtebedste fodboldrække i Danmark, er opdelt i to uafhængige puljer af 14 klubber, der spiller alle mod alle hjemme og ude.
Klubberne i pulje 1 er hjemmehørende i Region Hovedstaden udenfor det indre København, mens klubberne i pulje 2 er hjemmehørende i Region Sjælland.

Nr. 1 i hver pulje rykker op i Danmarksserien, mens de to nederste rykker ned i Serie 1.

Pulje 1 

Rækken blev udvidet med 2 klubber i forhold til sæsonen forinden. Nye hold var Hørsholm-Usserød IK, Ledøje-Smørum II,
Vallensbæk IF og Værebro BK 1968. De afløste RB1906 og Helsinge Fodbold, der rykkede henholdsvis op og ned.

Grundet ny udbrud af Covid-19 blev en del kampe i slutningen af efteråret udsat til foråret.

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Pulje 2 

Rækken blev udvidet med 2 klubber i forhold til sæsonen forinden. Nye hold var Nordfalster fB, Næstved IF,
Solrød FC og Væggerløse BK. De afløste Vordingborg IF og Frem Sakskøbing, der rykkede henholdsvis op og ned.

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Referencer 

Fodboldsæson 2020-21
Sæsoner i Sjællandsserien
Fodboldturneringer i Danmark